La biche est le nom donné à la femelle du cerf, une espèce de cervidés ;
La Biche (1798) est une goélette des guerres de la Révolution et de l'Empire
 La Biche est un cours d'eau affluent de la Loue ;
 Le Biche est un thonier-dundee grésillon.
 Biche est un diminutif notamment utilisé en guise de surnom par :
 Michèle Espinosi-Petit, une navigatrice de rallye automobiles ;

Voir aussi 
 Petite biche, un scarabée.
 Pied la Biche, collectif d'artistes français créé en 2008.
 Bisch
 Biches (commune française)
 Œuvres portant le titre